Увеличение:
 Увеличение — в оптике отношение линейных или угловых размеров изображения и предмета.
 Увеличение, возрастание, рост величины функции в математике и других науках.